Agapet est un nom propre qui peut désigner, par ordre chronologique présumé du décès :

 Agapet de Rome (+ 118), martyr, fils de saint Eustache de Rome et de sainte Théopistie ;
 Agapet (), évêque de Synnada en Phrygie ;
 Agapet de Constantinople, diacre de Constantinople vers 527, adressa à Justinien, lorsqu'il monta sur le trône, un ouvrage contenant des conseils sur les devoirs d'un prince chrétien ;
 Agapet  (+ 536), 57 pape de 535 à 536 ; saint chrétien fêté le 20 septembre et le 22 avril ;
 Agapet II (+ 955),  pape de 946 à 955.

Sources et références